Второто Световно първенство по волейбол за мъже се провежда от 17 до 29 август 1952 година в Москва. Участват 11 отбора. Шампион за втори път става отборът на СССР.

Участници

Система на провеждане 
Отборите са разделени на 3 групи. По две от всяка група се класират за финала където играят всеки срещу всеки. Местата от 7 до 11 се разпределят аналогично от последните два отбора във всяка група.

Първи етап

Група А 

|}

|}

Група В 

|}

|}

Група С 

|}

|}

Финален етап

Група 7 – 11 място 

|}

|}

Финална група 

|}

|}

Крайно класиране

Състав на България 
 България: Борис Гюдеров, Костадин Шопов, Драгомир Стоянов, Димитър Захариев, Тодор Симов, Панайот Пондалов, Боян Мошелов, Деньо Денев, Людмил Гюдеров, Коста Баджаков, Борис Владимиров. Главен треньор – Георги Кръстев

Източници 
 Статистики – sportsdatabase 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001.
 www.sport-komplett.de 

Световни първенства по волейбол
Спорт в СССР
Спорт в Москва